TAGB steht für:
 Transportes Aéreos da Guiné Portuguesesa, siehe Air Bissau, Fluggesellschaft aus Guinea-Bissau

Tagb steht für:
 Tagbanuwa-Schrift (ISO-15924-Code)

Abkürzung